Чепінога; Чепинога

 Чепинога Віталій Михайлович (* 1969) — український політик, блогер. Колишній народний депутат України.
 Чепінога Едуард В'ячеславович — старший лейтенант Збройних сил України учасник російсько-української війни.
 Чепінога Павло Йосипович (1912—1963) — майор РА, учасник російсько-української війни, Герой Радянського Союзу.

Примітки 

українські прізвища